Municipio de Tecumseh puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Tecumseh (condado de Shawnee, Kansas), un municipio ubicado en el condado de Shawnee.
 Municipio de Tecumseh (condado de Lenawee, Míchigan), un municipio ubicado en el condado de Lenawee.